Charnay bezeichnet Personen und Orte

Personen:
Désiré Charnay (1828–1915), französischer Reisender und Archäologe
Geoffroy de Charnay, Templer
Jule Gregory Charney, US-amerikanischer Meteorologe
Yves Charnay (* 1942), französischer Künstler

Gemeinden in Frankreich:
Charnay (Doubs), im Département Doubs
Charnay (Rhône), im Département Rhône
Charnay-lès-Chalon, im Département Saône-et-Loire
Charnay-lès-Mâcon, im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
Charney